Los términos Hermandad o Cofradía del Cristo del Perdón pueden hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades de Semana Santa:

 La Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón de Murcia.
 La Hermandad del Perdón de Huelva.
 La Cofradía del Perdón de Jaén.
 La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de los Dolores de La Puebla del Río.
 La Hermandad de N. P. Jesús del Perdón de Salamanca.